Ludwig-Richter-Straße steht für:
 Ludwig-Richter-Straße, Innerortsstraße in Chemnitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Hilbersdorf
 Ludwig-Richter-Straße, Innerortsstraße in Plauen, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Oberen Aue (Plauen)
 Ludwig-Richter-Straße, Innerortsstraße in München, siehe Liste der Baudenkmäler in Laim
 Ludwig-Richter-Straße, Innerortsstraße in Pirna, siehe Liste der Kulturdenkmale in Pirna (südliche Stadtteile)

Siehe auch:
 Ludwig-Richter-Allee